Júlio de Castilhos (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Júlio de Castilhos (politicus), een Braziliaans politicus